Натуральне число 2055
 2055 рік до нашої ери
 2055 рік нашої ери